Příjmení Kobr nosí více významných osobností:

 Jiří Kobr (* 1972) – český prvoligový fotbalový brankář
 Josef Kobr (1920–1999) – český herec, režisér, kabaretní a estrádní komik, konferenciér a moderátor
 Josef Kobr (pedagog) (1849–1924) – český pedagog a překladatel